Coldwave (también escrito Cold wave) es un término que describe dos géneros diferentes de música:

 El coldwave, un movimiento musical francés de fines de la década de 1970 hasta finales de la década de 1980.
 El coldwave industrial, un subgénero musical estadounidense de la década de 1990, del rock industrial y el metal industrial.